Bo (moral)
 .bo, domini de primer nivell territorial de Bolívia
 Bo (arma), arma amb forma de bastó allargat, generalment feta de fusta 
 Bø
 Finances:
 Bo, bo mobiliari, o obligació (finances), valor mobiliari que representa la part alíquota d'un emprèstit 
 Bo amb opció de recompra, bo redimible o bo rescatable, tipus de bo que permet a l'emissor del bo redimir/amortitzar
 Bo amb opció de revenda o bo retractable, bo que incorpora una opció
 Bo convertible, bo que s'emet amb l'opció que el subscriptor pugui canviar-lo per accions de l'empresa, o un altre tipus de bons de
 Bo convertible contingent, tipus de bo convertible que només permeten a l'inversor convertir el bo en accions si s'esdevé una contingència
 Bo cupó-zero, obligació emesa per una entitat que
 Bo d'empresa patrocinada pel govern, bo emès als Estats Units per una empresa patrocinada pel govern 
 Bo extensible, bo amb una opció inserida que dona dret al tenedor a perllongar el venciment 
 Bo intercanviable, tipus de valor financer híbrid consistent en un bo i una opció inserida 
 Bo porqueria o bo d'alt rendiment, bo que ha estat degradat per les agències d'avaluació de crèdit al grau d'especulatiu per sota del grau d'inversió 
 Bo sobirà, títol de deute públic emès per
 Biografies:
 Bo Cai (rebel) (?- 184), general dels rebels del Turbant Groc 
 Bo Pi (?-473 aC), buròcrata en l'estat de Wu al període de les Primaveres i Tardors 
 Bo Xilai (1949), polític xinès, batlle de Dalian i governador de Liaoning
 Du Bo, duc de Tangdu durant el regnat de Xuan de Zhou (827 – 781 aC)
 Zhang Bo, oficial de la facció revoltada dels Turbants Grocs que va viure durant el període de la tardana Dinastia Han Oriental 
 Achillina Bo o Lina Bo Bardi (Roma, 1914 — São Paulo, 1992), arquitecta italobrasilera
 Agustí Bó i Vilamala (Barcelona, 1883 - 1959), futbolista de la dècada de 1910 
 Ignasi Bo i Singla (el Vendrell, 1872 — Barcelona, 1923), periodista, escriptor i activista polític català 
 Nicolaj Bo Larsen (Roskilde, 1971), ciclista danès fou professional entre 1996 i 2002 
 Pauline Chan Bo-Lin (Xangai, 1973 - 2002), actriu de cinema xinesa 
 Miscel·lània:
 Bo Hai, golf o braç de mar a la zona més septentrional de la mar Groga
 Bo Rangers FC, club de futbol de Sierra Leone de la ciutat de Bo